Копечоаса () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.
 Копечоаса () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Флорешть.